«Ско́рая по́мощь» ( от  — приёмное отделение) — американский телесериал, рассказывающий о жизни приёмного отделения больницы города Чикаго (штат Иллинойс), её сотрудников и пациентов. Сериал был создан Майклом Крайтоном и транслировался на телеканале NBC с сентября 1994 года по апрель 2009 года. Он включает в себя 15 сезонов и является самой длинной медицинской драмой, показанной в прайм-тайм за всю историю американского телевидения.

Премьера пятого сезона состоялась 24 сентября 1998 года; финал сезона вышел в эфир 20 мая 1999 года. Пятый сезон состоял из 22 эпизодов.

Сюжет

В ролях

Основной состав 
 Энтони Эдвардс — доктор Марк Грин, старший врач приёмного отделения
 Джордж Клуни — доктор Даг Росс, педиатр приёмного отделения
 Ноа Уайли — доктор Джон Картер, ординатор второго года
 Джулианна Маргулис — медсестра Кэрол Хэтэуэй, старшая медсестра
 Глория Рубен — фельдшер Джини Буле
 Лора Иннес — доктор Керри Уивер, и.о. заведующего приёмным отделением
 Алекс Кингстон — доктор Элизабет Кордей, интерн хирургического отделения
 Келли Мартин — Люси Найт, студент-медик третьего года
 Эрик Ла Саль — доктор Питер Бентон, ординатор шестого года хирургического отделения

Второстепенные персонажи 

Врачи и студенты:

 Мэр Уиннингэм — Аманда Ли, заведующая приёмным отделением
 Сэм Андерсон — доктор Джек Кейсон, заведующий отделением кардиологии
 Эми Акино — доктор Дженет Кобурн, заведующая отделением акушерства и гинекологии
 Джон Эйлворд — доктор Дональд Онспо, глава администрации больницы
 Пол Маккрейн — доктор Роберт Романо, заведующий отделением хирургии
 Джорджа Фокс — доктор Мэгги Дойл, ординатор третьего года
 Джон Доман — доктор Карл ДеРаад, заведующий психиатрическим отделением
 Дэвид Брисбин — доктор Александер Бэбкок, анестезиолог
 Майкл Б. Сильвер — доктор Пол Майерс, психиатр
 Мэттью Глэйв — доктор Дейл Эдсон, ординатор третьего года хирургического отделения
 Том Гэллоп — доктор Роджер Джулиан, заведующий отделением генетики

Медсёстры и медбратья:
 Эллен Кроуфорд — медсестра Лидия Райт
 Конни Мэри Брэзелтон — медсестра Конни Олигарио
 Дизер Д — медбрат Малик Макграт
 Лора Серон — медсестра Чуни Маркес
 Иветт Фриман — медсестра Халей Адамс
 Лили Мариэй — медсестра Лили Ярвик
 Гедде Ватанабэ — медбрат Йош Таката
 Дина Ленни — медсестра Ширли
 Беллина Логан — медсестра Кит
 Пенни Джонсон Джеральд — медсестра высшей квалификации Линетт Эванс

Остальной персонал:
 Абрахам Бенруби — регистратор Джерри Маркович
 Кристин Минтер — регистратор Миранда «Ренди» Фрончак
 Эрика Гимпел — социальный работник Адель Ньюман
 Майк Дженовезе — офицер Эл Грабарски
 Кресс Уилльямс — офицер Реджи Мур
 Эмили Вагнер — парамедик Дорис Пикман
 Монте Расселл — парамедик Дуайт Задро
 Лин Алиша Хендерсон — парамедик Памела Олбс
 Брайан Лестер — парамедик Брайан Дьюмар

Приглашённые звёзды 
 Джули Боуэн — Роксанн Плиз
 Дениз Доус — миссис Лайселл
 Винс Вилаф — Бернард Геймли
 Эшли Джонсон — Дейна Эллис
 Энни Гиллеспи — миссис Эллис
 Шон Дьюк — детектив
 Клэр Ярлетт — Клодия Олсон
 Чед Донелла — Кевин Дилейни

Съёмочная группа

Список эпизодов

Релиз

Критика

Награды

Выход на DVD

Примечания

Ссылки 
 Пятый сезон на сайте IMDB.Com
 Пятый сезон на сайте TV.Com

05
Телесезоны США 1998 года
Телесезоны США 1999 года